Корсун — українське прізвище.

 Корсун Антін — козак 4-ї сотні полку Чорних запорожців;
 Корсун Анна (нар. 1986) — українська композиторка;
 Корсун Анна Борисівна (нар. 1992), сценічне ім'я MARUV, українська співачка, композиторка та авторка пісень;
 Корсун Віктор (нар. 1944) — американський менеджер наукових досліджень українського походження;
 Корсун Вікторія Вільямівна (нар. 1963) — українська кіноактриса;
 Корсун Ігор ( 1993) — український футзаліст;
 Корсун Олександр Олексійович (1818 — 1891) — український письменник, поет-романтик і видавець.
 Корсун Ольга Сергіївна (* 1996) — українська легкоатлетка. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.
Українські прізвища